Ел Колосо има више значења:

 Ел Колосо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Колосо (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику